Мутомбо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мутомбо, Дикембе (род. 1966) — конголезский баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации.
 Мутомбо, Эварист Кимба (1926—1966) — конголезский государственный деятель, премьер-министр Демократической Республики Конго.